Bradavíca je lahko:
 izrastek osrednje površine dojke − glej prsna bradavica
 majhen izrastek na koži iz veziva in pokožnice − glej bradavica
 Bradavica (2476 m.n.v.), vrh v slovaških Visokih Tatrah

Sklici